Lin-Lin puede ser:
 la isla chilena de Linlín;
 una ciudad mítica de América del Sur, habitualmente denominada "Ciudad de los Césares"; y
 una cantante japonesa de origen chino, cuyo nombre verdadero es Qian Lin.